Гео́ргий Серге́евич Па́влов (, Мариуполь, Екатеринославская губерния, Российская империя — 6 октября 1991, Москва, СССР) — советский партийный деятель, 15-й Управляющий делами ЦК КПСС (1965—1983). Член ВКП(б) с 1939 года, член ЦК КПСС (1971—1986, кандидат с 1961 года). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 5-го — 10-го созывов (1958—1984), Герой Социалистического Труда (1980).

Считался одним из ближайших соратников Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Покончил жизнь самоубийством (выпал с балкона собственной квартиры) вскоре после Августовского путча.

Биография 
Родился на Украине, в Мариуполе Екатеринославской губернии. По национальности русский. В 1930-е годы работал в Днепродзержинске Днепропетровской области преподавателем в школе ФЗУ при металлургическом заводе, одновременно учился в местном металлургическом институте (курсом младше Л. И. Брежнева), получил диплом инженера-металлурга. За год до начала войны, когда ему ещё не исполнилось и 30-ти, был переведён в Днепродзержинский горком КП(б) Украины инструктором, затем там же стал заведовать металлургическим отделом. После эвакуации в Орск, где также работал в местном горкоме партии, вернулся в Днепродзержинск вторым секретарём горкома.

В декабре 1947 г. с должности первого секретаря Днепродзержинского горкома партии (спустя месяц, как первым секретарём Днепропетровского обкома КП(б)У был назначен Л. И. Брежнев) он был отозван в аппарат ЦК ВКП(б) и утверждён там инспектором управления кадров ЦК, позже был назначен инструктором одного из важнейших структурных подразделений ЦК партии — отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов.

Проработав в аппарате ЦК партии без малого два года, Г. С. Павлов был направлен в Магнитогорск, где за «неправильные методы работы и бытовое разложение» должностей лишились сразу три секретаря горкома ВКП(б). Решением Секретариата ЦК ВКП(б) от 12 сентября 1949 г. был утверждён первым секретарём Магнитогорского горкома ВКП(б). С апреля 1950 г. второй секретарь Челябинского обкома ВКП(б). В феврале 1951 г. лишился поста второго секретаря Челябинского обкома ВКП(б) в результате интриг в ЦК ВКП(б) — поводом послужил факт работы его отца, Павлова Сергея Ивановича, на руководящей должности на одном из заводов Мариуполя в период гитлеровской оккупации.

В марте 1951 г. был назначен заместителем председателя Костромского облисполкома. С апреля 1954 г. — секретарь Костромского обкома КПСС, менее чем через год, в начале 1955-го, возглавил Костромской горком партии. В январе 1956 г. был утверждён вторым секретарём Костромского обкома партии.

В декабре 1957 г. утверждён первым секретарём Марийского обкома КПСС. В ноябре 1963 — декабре 1965 гг. заведующий отделом Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Земляка под своё покровительство взял всё более набиравший силу в высшем руководстве СССР Л. И. Брежнев. Как только Брежнев стал первым секретарём ЦК КПСС, он выдвинул Павлова на не столь заметную, но весьма ответственную аппаратную должность управляющего делами ЦК, ввёл в состав членов Центрального Комитета. С этой должности вскоре после смерти Л. И. Брежнева, в 1983 г., он вышел на пенсию.

6 октября 1991 г. выбросился из окна своей квартиры в центре Москвы.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (4 декабря 1980)
 орден Ленина (4 декабря 1980)
 медали
 Лауреат Государственной премии СССР (1980)

Примечания

Литература 
 
 
 Сушков А. В., Михалёв Н. А., Баранов Е. Ю. Расплата за соцпроисхождение: «дело» второго секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Г. С. Павлова. 1950—1951 годы // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 6 (297). История. Вып. 54. — С. 57-71.

Ссылки 
 Павлов Георгий Сергеевич // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Первые секретари Магнитогорского горкома КПСС
Первые секретари Днепродзержинского горкома КП Украины
Первые секретари Марийского обкома КПСС
Первые секретари Костромского горкома КПСС
Вторые секретари Челябинского обкома КПСС
Управляющие делами ЦК КПСС
Вторые секретари Костромского обкома КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС